Ясёнка () — названия населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Ясёнка (Жешувский повят) — село в Жешувском повяте Подкарпатского воеводства;
 Ясёнка (Кросненский повят) — село в Кросненском повяте Подкарпатского воеводства;
 Ясёнка (Лодзинское воеводство) — село в Згежском повяте Лодзинского воеводства;
 Ясёнка (Люблинское воеводство) — село в Парчевском повяте Люблинского воеводства;
 Ясёнка (Мазовецкое воеводство) — село в Седлецком повяте Малопольского воеводства;
 Ясёнка (Малопольское воеводство) — село в Горлицком повяте Малопольского воеводства;
 Ясёнка (Поморское воеводство) — село в Бытувском повяте Поморского воеводства;